

Toponymie 

 Hampden est une municipalité de canton du Québec au Canada.
 Hampden est une municipalité de Terre-Neuve au Canada.
 Hampden est une ville des États-Unis située dans le comté de Ramsey (Dakota du Nord).
 Hampden est une ville des États-Unis située dans le comté de Penobscot (État du Maine).
 Hampden est une ville des États-Unis située dans le comté de Hampden (Massachusetts).
 Hampden Park est un stade de football de Glasgow, le stade national écossais.
 Hampden est un centre urbain rural  dans la région de North Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Patronyme 

 Alexander Hampden (1546-1618), homme politique anglais ;
 John Hampden (1595-1643), homme politique anglais ;
 Sidney Hobart-Hampden-Mercer-Henderson,  comte de Buckinghamshire (1860-1930), homme politique libéral britannique ;
 Walter Hampden est un acteur, metteur en scène, producteur et directeur de théâtre américain.

Aéronautique 
 Handley Page Hampden est un bombardier moyen bimoteur de la Royal Air Force en service pendant la Seconde Guerre mondiale.